Naomi Campbell est un personnage fictif de la série britannique Skins interprété par Lily Loveless.

Biographie du personnage 
Naomi est une idéaliste passionnée de politique pleine de principes et d'ambition qui porte le prénom et le nom d'une top-model (Naomi Campbell), ce qui lui vaut quelques moqueries. Elle est copieusement détestée par Katie, alors qu'Emily semble vouloir mieux la connaître. Les excentricités de Cook l'agacent au plus haut point, ce qui semble beaucoup amuser ce dernier. Elle est amoureuse d'Emily, bien qu'elle refuse d'abord d'admettre son homosexualité.

Histoire du personnage

Saison 3 
Naomi apparait comme une jeune fille très seule qui ne semble pas forcement vouloir l'être. Personne ne s'était jamais intéressé à elle comme le fait Emily. Ce qui fait fuir Naomi. Elles deux finissent par s'embrasser et coucher ensemble. À la fin de la saison 3, Emily convainc Naomi d'assumer leur relation au lycée et Katie (la sœur d'Emily) fini par accepter qu'Emily soit amoureuse de Naomi.

Saison 4 
Naomi est beaucoup plus libre que dans la saison 3, elle et Emily vivent leur amour au grand jour et décident de partir pour le Mexique à la fin de leur année scolaire. Mais le suicide de Sophia, une jeune fille mystérieuse qui s'est jetée du haut de la mezzanine d'un night club, va tout remettre en cause. En effet, on apprendra par la suite que Naomi avait vendu de la drogue à cette dernière juste avant son suicide. Prise d'un pressentiment, Emily décide d'enquêter sur Sophia et d'essayer de comprendre son geste, mais ce qu'elle découvre va la bouleverser. En effet, Naomi l'avait trompée avec Sophia qui elle, était folle amoureuse de cette dernière. Le couple va avoir de la peine à s'en remettre mais finalement tout rentrera dans l'ordre lorsque Naomi avouera qu'elle est amoureuse d'Emily depuis qu'elle la connait et que son écart de conduite n'était qu'un moyen de lui « rendre la pareille », car son amour était si fort qu'elle en souffrait. Finalement, Naomi et Emily décident de partir pour le Mexique, comme prévu depuis le début de la saison.

Saison 7 
Naomi est devenue la colocataire d'Effy à Londres. Elle est sans emploi et cherche à devenir comédienne, mais sa première représentation fut un échec. Elle est toujours en couple avec Emily mais cette dernière réside actuellement à New York. À la fin de l'épisode 1, on apprend que Naomi a un cancer et est désemparée.

Dans l'épisode 2, Emily revient quelques jours mais Naomi ne lui dit rien à propos de son cancer. Comme son état se dégrade et que le traitement ne fonctionne pas, elle va à l'hôpital. Effy appelle alors Emily et lui avoue tout, Emily va donc voir Naomi pour qu'elles passent du temps ensemble avant que cette dernière ne meurt.

Personnage de Skins
Personnage de fiction anglais
Élève de fiction
Bisexuelle de fiction
Personnage LGBT de série télévisée